Deze pagina beschrijft de kwalificatie voor het badmintontoernooi op de Olympische Zomerspelen 2008

Onderdelen
Vijf onderdelen worden georganiseerd:
Enkelspel, mannen
Dubbelspel, mannen
Enkelspel, vrouwen
Dubbelspel, vrouwen
Gemengd dubbel

Kwalificatiecriteria
Elk land (Nationaal Olympisch Comité) mag maximaal drie deelnemers/paren inschrijven per onderdeel. Totaal kwalificeren 64 badmintonners zich voor de singles en 16 paren voor de dubbels.

Het belangrijkste kwalificatiecriterium is de wereldranglijst van de BWF op 1 mei 2008. Deze lijst levert zowel bij de mannen als bij de vrouwen 16 paren voor het dubbelspel en 38 badmintonners in het enkelspel, op de volgende manier:
 Plaats 1-4: spelers/paren mogen deelnemen tenzij een land al 3 gekwalificeerde spelers/paren heeft.
 Plaats 5-16: spelers/paren mogen deelnemen tenzij een land al 2 gekwalificeerde spelers/paren heeft.
 Plaatsen 17+: spelers/paren mogen deelnemen tenzij een land al 1 gekwalificeerde speler/paar heeft.

Elk continent heeft gegarandeerd één deelnemer in elk evenement. Als hieraan niet voldaan wordt door de bovenstaande selectiemethode, zal de hoogstgeplaatste speler/paar zich kwalificeren. Als er geen speler/paar in de lijst staat, zal de winnaar van de laatst gespeelde continentale kampioenschappen zich kwalificeren.

Het gastland (China) heeft recht op minstens twee spelers in totaal, maar meer is toegestaan als er meerdere zich kwalificeren volgens de kwalificatieregels.

De Olympische tripartitecommissie nodigt bovendien maximaal twee mannen en twee vrouwen uit kleinere landen uit om mee te doen aan het enkelspeltoernooi.

Plaatsing

Gekwalificeerden
De onderstaande tabellen geven aan wie is geplaatst voor de Olympische Spelen. Spelers/dubbels met een rode achtergrond zijn niet geplaatst. De reden staat in de kolom "Noot". In de kolom "No." staat het nummer dat wordt gebruikt bij de plaatsing voor de loting. In de kolom "Rang" staat de plaats op de wereldranglijst van mei 2008.

Mannen, enkelspel

Vrouwen, enkelspel

Mannen, dubbelspel

Vrouwen, dubbelspel

Gemengd dubbel

Externe links
 Badminton World Federation
 Olympics Qualification List

Kwalificatie